A categoria 63 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Rizlen Zouak
| RD1-score03=101
| RD1-team04= Katerina Nikoloska
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Bahar Buker
| RD1-score05=100
| RD1-team06= Sonia Miziouallaoua
| RD1-score06=000

| RD1-team11= Marta Labazina
| RD1-score11=100
| RD1-team12= Wisneybi Machado
| RD1-score12=000

| RD1-team15=
| RD1-score15=010
| RD1-team16= Qi Jingjing
| RD1-score16=001

| RD2-team01= Clarisse Agbegnenou
| RD2-score01=101
| RD2-team02= Rizlen Zouak
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Bahar Buker
| RD2-score03=000
| RD2-team04= Ana Cachola
| RD2-score04=010

| RD2-team05= Martyna Trajdos
| RD2-score05=100
| RD2-team06= Marta Labazina
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Kim Su-Gyong
| RD2-score07=101
| RD2-team08=
| RD2-score08=000

| RD3-team01={{Nowrap| Clarisse Agbegnenou}}
| RD3-score01=100
| RD3-team02= Ana Cachola
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Martyna Trajdos
| RD3-score03=000
| RD3-team04= Kim Su-Gyong
| RD3-score04=000

| RD4-team01=

Grupo D

Final

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013